Cañamares, comune spagnolo della provincia di Cuenca
Cañamares, fiume della provincia di Guadalajara
Cañamares, fiume della provincia di Jaén